Квалификация (отборочный турнир) 9-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в апреле—мае 1975 года. Всего в квалификации приняли участие 12 национальных сборных команд. Было разыграно 4 путёвки в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Югославия (страна-организатор), СССР, Чехословакия, Румыния, ГДР, Венгрия, Польша (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария, Швеция.

Результаты

Группа А 
Тревизо (Италия)

 24 апреля: Италия — Швейцария 3:0 (15:3, 15:3, 15:8).

Группа В 
(Франция)

 3 апреля: Франция — Греция 3:1 (16:14, 16:14, 8:15, 15:8).

Группа С 
8—10.05.1975. (Нидерланды)

 8 мая: Финляндия — Испания 3:1 (15:13, 16:18, 15:4, 15:11).
 9 мая: Нидерланды — Испания 3:0 (15:10, 15:10, 15:4).
 10 мая: Нидерланды — Финляндия 3:1 (14:16, 15:3, 15:10, 15:4).

Группа D

Группа Е 
(Болгария)

10 мая: Болгария — Австрия 3:-

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1975 года получили победители групп — Болгария, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1975 год в волейболе
Чемпионаты Европы в 1975 году